Mommenheim – gmina we Francji
 Mommenheim – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen